Bisaudden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bisaudden (ö i Egentliga Finland), Åboland, 
 Bisaudden (ö i Nyland), Lovisa, 

Robotskapade Finlandförgreningar